Comitatul Pocahontas sau Pocahontas County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Pocahontas County, Iowa
 Pocahontas County, West Virginia